Broadview kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Broadview, Saskatchewan, ort,

USA 

 Broadview, Illinois, ort, Cook County, 
 Broadview (ort i USA, Montana), Yellowstone County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar